Gnaeus Cornelius är ett namn som burits av flera romare:

*